

Persone 
 Angiolini – cognome italiano
Angiolini – famiglia nobile di Milano oriunda di Bergamo
Alberto Angiolini – cestista italiano
Ambra Angiolini – attrice e cantante italiana
Francesco Angiolini – scrittore e traduttore italiano
Gasparo Angiolini – coreografo e ballerino italiano
Luigi Angiolini – scrittore italiano
Mario Angiolini – calciatore italiano
Napoleone Angiolini – pittore italiano
Renato Angiolini – compositore italiano
Sandro Angiolini – fumettista italiano

Altro 
Angiolini – album di Ambra Angiolini